Quint Opimi (cònsol), cònsol el 154 aC 
 Quint Opimi (tribú), tribú de la plebs el 75 aC